Донохоу () — английская фамилия. Известные носители:
 Донохоу, Аманда (род. 1962) — британская актриса.
 Донохоу, Питер (род. 1953) — британский пианист.